Lubiméts ou Lyubimets (en cyrillique ) est le nom de plusieurs localités :
 en 
 Lubiméts, commune située dans la région de Khaskovo ;
 Lubiméts, ville et chef-lieu de la commune de Lubiméts (région de Khaskovo) ;
 en 
 Lubiméts, village situé dans l'Oblast de Pskov.

Homonymie de toponyme